

Сент-Стівенс — переписна місцевість, штат Алабама
 Сент-Стівенс — переписна місцевість, штат Північна Кароліна